Пырков — фамилия:

 Пырков, Вячеслав Андреевич — народный депутат России.
 Пырков, Пётр Родионович — член III Государственной думы от Области войска Донского.
 Пырков, Юрий Иванович (1923—1971) — Герой Советского Союза.

 Пыркова, Тамара Петровна (род. 1939) — советская баскетболистка.